Георги Колозов () е виден актьор от Република Македония.

Биография 
Роден е на 26 февруари 1948 година в град Богданци. В 1974 година завършва отдела за драматично изкуство на Висшето музикално училище в Скопие. От 1975 година работи в Драмата на Македонския народен театър. Играе и на други театрални сцени в страната. Участва в много телевизионни сериали и игрални филми. В свой донос сътрудник на УДБА обвинява актьора, че е българофил. Негова съпруга е актрисата Шенка Колозова.

Умира на 13 октомври 2003 година в Скопие.

Театрография 
 Ристе („Чорбаджи Теодос“, 1966);
 Том Чери („Разцъфнала череша“, 1967);
 Мико Станимирович („Опечалена фамилия“, 1967);
 Драгиша Джурич („Комендант Сайлер“, 1967);
 Петрушка („От много ум“, 1974);
 Паул Алтман („Господа Глемаеви“, 1974);4
 Спинто (Андрокъл и лъвът, 1976);
 Кайгана („Женитба“, 1979);
 Вуйчо Васа („Госпожа министершата“, 1983);
 Кметът („Макавейските празници“, 1983);
 Даг („Свободни връзки“, 1984);
 Бого („Военна тайна“, 1984);
 Кољо („Татуирани души“, 1986);
 Джинът Аконте („Рекламна приказка“, 1989);
 Шамарев („Чайка“, 1990);
 Виря („Валпургиева нощ“, 1990);
 Коле Кактус Какале („Фалцът на змията“, 1994);
 Еленко Историк („Мелница“, 1996);
 Плутон („Плутос“, 1999).

Филмография

Бележки 

Северномакедонски актьори и актриси
Северномакедонски режисьори
Югославски режисьори
Югославски актьори и актриси
Родени в Богданци
Починали в Скопие
Възпитаници на Скопския университет